Little Rock (Iowa)
Little Rock (Arkansas)
Little Rock (Minnesota)